Хасонке — народ, принадлежащий группе мандинго, проживающий на северо-западе Мали, в районе слияния рек Бакой и Бафин, а также вдоль реки Сенегал до устья Колимбине. Помимо этого, характерно расселение в северных отрогах Фута-Джаллона и Мандингских гор. Основная религия — суннизм, но также характерна приверженность к культу природы. Хасонке были сформированы в результате перехода к оседлому образу жизни некоторых групп народа фульбе, а также их смешения с другими группами народов мандинго и сонинке в XII веке. Серьёзную роль в формировании народа хасонке сыграло раннеполитическое образование — «королевство» Хассо (XVIII—XIX вв.) во главе с правителями фанкама-у, которые опирались на сильную военную организацию. (Арсеньев 1999: 595; Первушин 1997: 48-51).

Основные занятия 
Образ жизни, а также материальная и духовная культура народа хасонке практически в полной мере соответствует культуре народа мандинго. Лишь антропологический тип и родовые имена и легенды об их происхождении сближают их с народом фульбе. Основное занятие народа хасонке — тропическое земледелие. Выращивают кукурузу, фонио, просо, суходольный рис. Помимо этого, по-прежнему развит традиционный обмен со скотоводами фульбе. (Арсеньев 1999: 595; Наумов 1979(ред.): 352; Первушин 1997: 48-51).

Пища 
Наоболее распространённое блюдо среди народа Хасонке — мучное блюдо кускус с мясными и растительными соусами. (Арсеньев 1999: 595).

Социальная организация 
В основе общественной организации лежит патрилатеральная (возможность связи эго с родственниками со стороны отца), вирилокальная (проживание женатой пары с семьей мужа) большая семья. Характерно широкое распространение полигинии (брак одного мужчины с более чем с одной женщиной). Общественная структура включает в себя родовые эпигамные группы, которые связаны системой родства «джаму». (Арсеньев 1999: 595; Наумов 1979(ред.): 352; Ковалёв 1979(ред.): 422; Ольдерогге 1954(ред.): 289—290).

Традиции 
Традиционные жилища народа хасонке глинобитные, прямоугольной и круглой формы. Традиционной одеждой у мужчин являются короткие рубахи и штаны, у женщин — кусок ткани, обёртываемый вокруг бёдер. При общей исламизации хасонке у народа по-прежнему сохраняется традиционная вера и культ сил природы, в частности, существуют тайные союзы. (Арсеньев 1999: 595; Наумов 1979(ред.): 352; Ольдерогге 1954(ред.): 289—290).

Литература 
 Арсеньев В. Р. Хасонке // Народы и религии мира / Глав. ред. В. А. Тишков. М.: Большая Российская Энциклопедия, 1999. — С. 595.
 Ковалёв С. М. Хасонке // Советский энциклопедический словарь. — М.: Советская энциклопедия. 1979.
 Наумов К. Н. Хасонке // Страны и народы мира. Африка. Западная и центральная Африка. — М.: Мысль. 1979. — С. 352.
 Ольдерогге Д. А. Хасонке // Народы Африки. Этнографические очерки. — М.: Издательство Академии наук СССР. 1954. — С. 289—290.
 Первушин В. Особенности экономического развития стран Западной Африки. // Азия и Африка сегодня.: Ежемес. Науч. И обществ.-полит. Журн., 1997, №. 5.- М.: 1997. — С. 48 — 51.

Народы Мали
Народы Африки